SBI je lahko:
 Slovenski borzni indeks, indeks Ljubljanske borze
 Slovenska biografija, slovenski spletni biografski portal